Manono, ville et territoire de la République démocratique du Congo
 Manono (territoire)
 Manono (Tanganyika), chef-lieu du territoire
 Manono, île des Samoa